Robert Byington Mitchell (1823-1882), brigadier général de l'armée de l'Union durant la guerre de Sécession puis gouverneur du territoire du Nouveau-Mexique.
 Spring Byington (1886-1971),  actrice américaine ;
 Dillon, de son vrai nom Dominique Dillon de Byington (1988-), auteure-compositrice-interprète et pianiste brésilienne basée en Allemagne.